Juan Ballester puede hacer referencia a:

Juan Ballester Ayguals de Izco (1837-1868), escenógrafo español; o a
Juan Pablo Ballester Carmenates (n. 1966), artista cubano.